Le tournoi Open du Texas 2010 est l'édition féminine 2010 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 6 au  à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 20 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

En finale, Joelle King l'emporte face à l'ancienne championne du monde et tête de série   Rachael Grinham.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 

Compétition de squash à Houston
Sport aux États-Unis en avril 2010
Squash en 2010